Stockalper è il nome di una potente famiglia del Vallese. Numerosi suoi rappresentanti si sono distinti durante la sua storia, in particolare:

Kaspar Jodok von Stockalper – barone svizzero, notaio, politico, commerciante e imprenditore del XVII secolo, soprannominato Grosse Stockalper  e Roi du Simplon, morto nel 1691.
Antoine Stockalper – politico svizzero oppositore di Michel Mageran, giustiziato nel 1627.
Ernest von Stockalper – ingegnere capo del cantiere di Göschenen per lo scavo della Galleria ferroviaria del San Gottardo (Svizzera) dal portale nord.
Stockalperweg – mulattiera costruita intorno al 1630 per volere del barone Stockalper che collega la Svizzera all'Italia attraverso il Passo del Sempione.

Numerose opere portano il nome di questa famiglia, tra cui:

Canale Stockalper – canale navigabile del Vallese, costruito nel 1651-1659 per volere del barone Stockalper.
Castello Stockalper – residenza del barone Stockalper a Briga (Svizzera), costruito nel 1658-1678.
Torre Stockalper – magazzino fortificato fatto edificare nel paesino di Gondo (Svizzera) dal barone Stockalper nel XVII secolo.

Altre personalità col cognome Stockalper:

Derek Stockalper – cestista.